Heydar Aliyev – presidente dell'Azerbaigian dal 1993 al 2003
 Ilham Aliyev – presidente dell'Azerbaigian dal 2003 e figlio di Heydar Aliyev
 Nazim Aliyev – calciatore azero
 Oleksandr Alijev – calciatore ucraino di origine azera
 Rauf Aliyev – calciatore azero

Pagine correlate
 Əliyev